Il doppio del torneo di tennis Seoul Open 1992, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Gary Muller che hanno battuto in finale Kelly Evernden e Brad Pearce 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Kevin Curren /  Gary Muller (campioni)
 John Fitzgerald /  Henrik Holm ''(primo turno)

<li> Neil Borwick /  Simon Youl (quarti di finale)
<li> Byron Black /  Byron Talbot (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone dal sito dell'ITF

Seoul Open 1992